Claix (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Claix (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy